Elizabeth Street peut référer à :
 , une rue de Brisbane, dans le Queensland, en Australie ;
 , une rue de Hobart, en Tasmanie (Australie) ;
 , un quartier de Lexington, dans le Kentucky, aux États-Unis ;
 Elizabeth Street, une rue de Manhattan, à New York, aux États-Unis ;
 , une rue de Melbourne, dans le Victoria, en Australie ;
 , une rue de Sydney, dans les Nouvelles-Galles du Sud, en Australie ;
 Elizabeth Street, une rue de Toronto, en Ontario, au Canada.

Voir aussi 
 La , une école de Worcester, dans le Massachusetts, aux États-Unis.
 La  d'Edmonton, au Canada.